Тайдаково — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Тайдаково — деревня в Шиловском районе Рязанской области.
 Тайдаково — село в Шигонском районе Самарской области
 Тайдаково — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Тайдаково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.

Река 
 Тайдаково — река в Самарской области